Koszarawa je:

 Koszarawa – vesnická gmina Koszarava v okrese Żywiec, ve Slezském vojvodství, v Polsku
 Koszarawa – vesnice v gmině Koszarawa v okrese Żywiec, ve Slezském vojvodství, v Polsku
 Koszarawa – řeka pravý přítok Soły v okrese Żywiec, ve Slezském vojvodství, v Polsku

Rozcestníky - místopisné jméno